Di seguito una lista di asteroidi dal numero 252001 al 253000 con data di scoperta e scopritore.

252001-252100 

|-
|252001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252016 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252017 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252018 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252019 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252021 - ||  ||  || NEAT
|-
|252022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252023 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|252024 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|252025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252030 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252031 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252032 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|252033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252037 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|252038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252043 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252044 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|252045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252049 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|252050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252082 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252100 - ||  ||  || LINEAR
|}

252101-252200 

|-
|252101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252107 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|252108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252128 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|252129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252131 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|252132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252142 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252143 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|252144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252147 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|252148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252151 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|252152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252156 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|252157 - ||  ||  || NEAT
|-
|252158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252161 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252162 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252163 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|252164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252167 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|252168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252181 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|252182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252185 - ||  ||  || NEAT
|-
|252186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252188 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252191 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252193 - ||  ||  || NEAT
|-
|252194 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

252201-252300 

|-
|252201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252203 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252205 - ||  ||  || NEAT
|-
|252206 - ||  ||  || NEAT
|-
|252207 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252208 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252210 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252220 - ||  ||  || NEAT
|-
|252221 - ||  ||  || NEAT
|-
|252222 - ||  ||  || NEAT
|-
|252223 - ||  ||  || NEAT
|-
|252224 - ||  ||  || NEAT
|-
|252225 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252226 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252227 - ||  ||  || NEAT
|-
|252228 - ||  ||  || NEAT
|-
|252229 - ||  ||  || NEAT
|-
|252230 - ||  ||  || NEAT
|-
|252231 - ||  ||  || NEAT
|-
|252232 - ||  ||  || NEAT
|-
|252233 - ||  ||  || NEAT
|-
|252234 - ||  ||  || NEAT
|-
|252235 - ||  ||  || NEAT
|-
|252236 - ||  ||  || NEAT
|-
|252237 - ||  ||  || NEAT
|-
|252238 - ||  ||  || NEAT
|-
|252239 - ||  ||  || NEAT
|-
|252240 - ||  ||  || NEAT
|-
|252241 - ||  ||  || NEAT
|-
|252242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252248 - ||  ||  || NEAT
|-
|252249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252251 - ||  ||  || NEAT
|-
|252252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252258 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|252259 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252260 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252261 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252263 - ||  ||  || NEAT
|-
|252264 - ||  ||  || NEAT
|-
|252265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252267 - ||  ||  || NEAT
|-
|252268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252270 - ||  ||  || NEAT
|-
|252271 - ||  ||  || NEAT
|-
|252272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252273 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252274 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252275 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252281 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252283 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252287 - ||  ||  || NEAT
|-
|252288 - ||  ||  || NEAT
|-
|252289 - ||  ||  || NEAT
|-
|252290 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|252291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252293 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252294 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252300 - ||  ||  || LINEAR
|}

252301-252400 

|-
|252301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252306 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252307 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252308 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252321 - ||  ||  || NEAT
|-
|252322 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252323 - ||  ||  || NEAT
|-
|252324 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252330 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252337 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252372 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252375 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252376 - ||  ||  || NEAT
|-
|252377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252387 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|252388 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252389 - ||  ||  || Eskridge
|-
|252390 - ||  ||  || NEAT
|-
|252391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

252401-252500 

|-
|252401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252421 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252422 - ||  ||  || NEAT
|-
|252423 - ||  ||  || NEAT
|-
|252424 - ||  ||  || NEAT
|-
|252425 - ||  ||  || NEAT
|-
|252426 - ||  ||  || NEAT
|-
|252427 - ||  ||  || NEAT
|-
|252428 - ||  ||  || NEAT
|-
|252429 - ||  ||  || NEAT
|-
|252430 - ||  ||  || NEAT
|-
|252431 - ||  ||  || NEAT
|-
|252432 - ||  ||  || NEAT
|-
|252433 - ||  ||  || NEAT
|-
|252434 - ||  ||  || NEAT
|-
|252435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252436 - ||  ||  || NEAT
|-
|252437 - ||  ||  || NEAT
|-
|252438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252440 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252447 - ||  ||  || NEAT
|-
|252448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252451 - ||  ||  || NEAT
|-
|252452 - ||  ||  || NEAT
|-
|252453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252454 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252455 - ||  ||  || NEAT
|-
|252456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252461 - ||  ||  || NEAT
|-
|252462 - ||  ||  || NEAT
|-
|252463 - ||  ||  || NEAT
|-
|252464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252465 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|252466 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|252467 - ||  ||  || NEAT
|-
|252468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252469 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252470 Puigmarti ||  ||  || Manteca, J.
|-
|252471 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252472 - ||  ||  || NEAT
|-
|252473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252491 - ||  ||  || NEAT
|-
|252492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252499 - ||  ||  || NEAT
|-
|252500 - ||  ||  || LINEAR
|}

252501-252600 

|-
|252501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252509 - ||  ||  || NEAT
|-
|252510 - ||  ||  || NEAT
|-
|252511 - ||  ||  || NEAT
|-
|252512 - ||  ||  || NEAT
|-
|252513 - ||  ||  || NEAT
|-
|252514 - ||  ||  || NEAT
|-
|252515 - ||  ||  || NEAT
|-
|252516 - ||  ||  || NEAT
|-
|252517 - ||  ||  || NEAT
|-
|252518 - ||  ||  || NEAT
|-
|252519 - ||  ||  || NEAT
|-
|252520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252522 - ||  ||  || NEAT
|-
|252523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252528 - ||  ||  || NEAT
|-
|252529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252548 - ||  ||  || NEAT
|-
|252549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252550 - ||  ||  || NEAT
|-
|252551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252588 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252590 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|252591 - ||  ||  || Badlands
|-
|252592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252600 - ||  ||  || LINEAR
|}

252601-252700 

|-
|252601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252645 - ||  ||  || NEAT
|-
|252646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252647 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|252648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252664 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|252665 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252666 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252687 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252692 - ||  ||  || NEAT
|-
|252693 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252700 - ||  ||  || LINEAR
|}

252701-252800 

|-
|252701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252723 - ||  ||  || NEAT
|-
|252724 - ||  ||  || NEAT
|-
|252725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252729 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252730 - ||  ||  || NEAT
|-
|252731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252733 - ||  ||  || NEAT
|-
|252734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252735 - ||  ||  || NEAT
|-
|252736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252740 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|252741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252742 - ||  ||  || NEAT
|-
|252743 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|252744 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252745 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252746 - ||  ||  || NEAT
|-
|252747 - ||  ||  || NEAT
|-
|252748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252752 - ||  ||  || NEAT
|-
|252753 - ||  ||  || NEAT
|-
|252754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252756 - ||  ||  || NEAT
|-
|252757 - ||  ||  || NEAT
|-
|252758 - ||  ||  || NEAT
|-
|252759 - ||  ||  || NEAT
|-
|252760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252766 - ||  ||  || NEAT
|-
|252767 - ||  ||  || NEAT
|-
|252768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252772 - ||  ||  || NEAT
|-
|252773 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252774 - ||  ||  || NEAT
|-
|252775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252776 - ||  ||  || NEAT
|-
|252777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252778 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252779 - ||  ||  || NEAT
|-
|252780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252781 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|252782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252783 - ||  ||  || NEAT
|-
|252784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252785 - ||  ||  || NEAT
|-
|252786 - ||  ||  || NEAT
|-
|252787 - ||  ||  || NEAT
|-
|252788 - ||  ||  || NEAT
|-
|252789 - ||  ||  || NEAT
|-
|252790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252792 - ||  ||  || NEAT
|-
|252793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252794 Maironis ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|252795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252797 - ||  ||  || NEAT
|-
|252798 - ||  ||  || NEAT
|-
|252799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252800 - ||  ||  || LONEOS
|}

252801-252900 

|-
|252801 - ||  ||  || NEAT
|-
|252802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252805 - ||  ||  || Lehmann, G.
|-
|252806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252807 - ||  ||  || NEAT
|-
|252808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252812 - ||  ||  || NEAT
|-
|252813 - ||  ||  || NEAT
|-
|252814 - ||  ||  || NEAT
|-
|252815 - ||  ||  || NEAT
|-
|252816 - ||  ||  || NEAT
|-
|252817 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252819 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|252820 - ||  ||  || NEAT
|-
|252821 - ||  ||  || NEAT
|-
|252822 - ||  ||  || NEAT
|-
|252823 - ||  ||  || NEAT
|-
|252824 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252836 - ||  ||  || NEAT
|-
|252837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252849 - ||  ||  || NEAT
|-
|252850 - ||  ||  || NEAT
|-
|252851 - ||  ||  || NEAT
|-
|252852 - ||  ||  || NEAT
|-
|252853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252855 - ||  ||  || NEAT
|-
|252856 - ||  ||  || NEAT
|-
|252857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252858 - ||  ||  || NEAT
|-
|252859 - ||  ||  || NEAT
|-
|252860 - ||  ||  || NEAT
|-
|252861 - ||  ||  || NEAT
|-
|252862 - ||  ||  || NEAT
|-
|252863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252864 - ||  ||  || NEAT
|-
|252865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252867 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|252868 - ||  ||  || NEAT
|-
|252869 - ||  ||  || NEAT
|-
|252870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252874 - ||  ||  || NEAT
|-
|252875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252899 - ||  ||  || NEAT
|-
|252900 - ||  ||  || NEAT
|}

252901-253000 

|-
|252901 - ||  ||  || NEAT
|-
|252902 - ||  ||  || NEAT
|-
|252903 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252904 - ||  ||  || NEAT
|-
|252905 - ||  ||  || NEAT
|-
|252906 - ||  ||  || NEAT
|-
|252907 - ||  ||  || NEAT
|-
|252908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|252916 - ||  ||  || NEAT
|-
|252917 - ||  ||  || NEAT
|-
|252918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252920 - ||  ||  || NEAT
|-
|252921 - ||  ||  || NEAT
|-
|252922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252923 - ||  ||  || NEAT
|-
|252924 - ||  ||  || NEAT
|-
|252925 - ||  ||  || NEAT
|-
|252926 - ||  ||  || NEAT
|-
|252927 - ||  ||  || NEAT
|-
|252928 - ||  ||  || NEAT
|-
|252929 - ||  ||  || NEAT
|-
|252930 - ||  ||  || NEAT
|-
|252931 - ||  ||  || NEAT
|-
|252932 - ||  ||  || NEAT
|-
|252933 - ||  ||  || CINEOS
|-
|252934 - ||  ||  || NEAT
|-
|252935 - ||  ||  || NEAT
|-
|252936 - ||  ||  || NEAT
|-
|252937 - ||  ||  || NEAT
|-
|252938 - ||  ||  || NEAT
|-
|252939 - ||  ||  || NEAT
|-
|252940 - ||  ||  || NEAT
|-
|252941 - ||  ||  || NEAT
|-
|252942 - ||  ||  || NEAT
|-
|252943 - ||  ||  || NEAT
|-
|252944 - ||  ||  || Needville
|-
|252945 - ||  ||  || NEAT
|-
|252946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252947 - ||  ||  || NEAT
|-
|252948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252949 - ||  ||  || NEAT
|-
|252950 - ||  ||  || NEAT
|-
|252951 - ||  ||  || NEAT
|-
|252952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252955 - ||  ||  || NEAT
|-
|252956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252958 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252959 - ||  ||  || NEAT
|-
|252960 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252961 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252964 - ||  ||  || LONEOS
|-
|252965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|252968 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|252969 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|252970 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|252971 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|252972 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|252973 - ||  ||  || NEAT
|-
|252974 - ||  ||  || NEAT
|-
|252975 - ||  ||  || NEAT
|-
|252976 - ||  ||  || NEAT
|-
|252977 - ||  ||  || NEAT
|-
|252978 - ||  ||  || NEAT
|-
|252979 - ||  ||  || NEAT
|-
|252980 - ||  ||  || NEAT
|-
|252981 - ||  ||  || NEAT
|-
|252982 - ||  ||  || NEAT
|-
|252983 - ||  ||  || NEAT
|-
|252984 - ||  ||  || NEAT
|-
|252985 - ||  ||  || NEAT
|-
|252986 - ||  ||  || NEAT
|-
|252987 - ||  ||  || NEAT
|-
|252988 - ||  ||  || NEAT
|-
|252989 - ||  ||  || NEAT
|-
|252990 - ||  ||  || NEAT
|-
|252991 - ||  ||  || NEAT
|-
|252992 - ||  ||  || NEAT
|-
|252993 - ||  ||  || NEAT
|-
|252994 - ||  ||  || NEAT
|-
|252995 - ||  ||  || NEAT
|-
|252996 - ||  ||  || NEAT
|-
|252997 - ||  ||  || NEAT
|-
|252998 - ||  ||  || NEAT
|-
|252999 - ||  ||  || NEAT
|-
|253000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0252001